Исмаэль Хасан Абдуллатиф (; 11 сентября 1986, Мухаррак), также его называют Исмаил Латиф — бахрейнский футболист, игрок клуба «Аль-Хальдия». Может сыграть как на позиции вингера, так и на позиции нападающего. Игрок национальной сборной Бахрейна. Лучший бомбардир в истории сборной Бахрейна

Клубная карьера 
Исмаил Латиф — воспитанник футбольной школы «Аль-Хала» из его родного города. За первую же команду дебютировал в 2004 году, всего же за три года проведённых в «Халат Бу Махере» он провёл за клуб 86 игр, в которых забил 37 мячей. Хорошая игра за скромный клуб привлекла внимание к нему известных бахрейнских клубов и в 2007 году он перешёл в «Бахрейн Риффа клуб» из города Риффа, в команде он провёл 2 сезона. С 2009 года играет за кувейтский клуб «Аль-Араби Аль-Мансурия» из Эль-Кувейта.

Национальная карьера 
С 2004 по 2007 годы он играл за молодёжную сборную Бахрейна. С 2007 он является основным игроком национальной сборной, с которой участвовал в Кубке Азии 2007 года.

Он славится высокой скоростью и прекрасными мячами. Во время матча против Саудовской Аравии 9 сентября 2009, в которой Бахрейн добился путёвки на стыковой матч со сборной Новой Зеландии он получил травму.

На кубке Азии 2011 игрок отметился покером в ворота сборной Индии. Эти 4 мяча помогли ему стать вторым бомбардиром турнира, уступив только южнокорейцу Ку Джа Чхолю.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Бахрейна
Игроки сборной Бахрейна по футболу
Игроки ФК «Аль-Хала»
Игроки ФК «Аль-Араби» Кувейт
Игроки ФК «Бахрейн Риффа»
Игроки ФК «Аль-Наср» Салала
Игроки ФК «Аль-Ахли» Доха
Игроки ФК «Аль-Нахда»
Игроки ФК «Ас-Сальмия»